Дми́трий Каза́нцев:
 Казанцев, Дмитрий Егорович (1932—2021) — советский и российский филолог, финно-угровед.
 Казанцев, Дмитрий Иванович (1875—1942) — уральский селекционер.